Syndicat National des Infirmiers-Anesthésistes (SNIA)
 , une association d'industriels et de clients, responsable de plusieurs standards réseaux. 
 Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA)
 SNIA S.p.A., société italienne
 Service national d'ingénierie aéroportuaire, service de la Direction générale de l'Aviation civile